Podstacja elektryczna, rozumiana może być jako:
 podstacja trakcyjna – stacja energetyczna służąca do zasilania sieci trakcyjnej
 stacja transformatorowa – stacja energetyczna, gdzie następuje rozdzielanie energii elektrycznej przy różnych poziomach napięć
 stacja elektroenergetyczna – zespół urządzeń służących do przetwarzania i rozdziału albo tylko do rozdziału energii elektrycznej